Meldon – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Meldon – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)